Campanari ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Campanari (geb. 1980), italienische Volleyballspielerin
 Giuseppe Campanari (1855–1927), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Leandro Campanari (1857–1939), italienischer Violinist und Komponist
 Secondiano Campanari (1805–1855), italienischer Jurist und Archäologe
 Vicenzo Campanari (1772–1840), italienischer Archäologe

Campanari steht  für:

 Campanari des Moros, Säule auf Mallorca